«Проделки лиса» — российский рисованный мультфильм 2010 года студии «Пилот». Режиссёр Сергей Гордеев создал мультфильм по мотивам хантской сказки.

Мультфильм вошёл в мультсериал «Гора самоцветов». В начале мультфильма — пластилиновая заставка «Мы живём в России — Ханты-Мансийск».

Сюжет 
Когда-то давно лисы были белого цвета и одного роста с человеком. Жили в чумах, как добрые соседи дружбу с человеком водили. Но однажды всё изменилось.

В одном далёком стойбище жил лис. Работать он не любил, зато любил покушать чужие припасы. Чтобы добиться своего, он придумывал разные хитрости.

В конце концов люди устали от его проделок и погнались за ним с факелами. Лис взмолился огню, чтобы тот оставил его живым, пусть маленьким, но живым. И стал лис маленьким и рыжим, будто огнём опалённый. От этого хитреца и пошли нынешние лисы.

Создатели

Фестивали и награды 
 2011 — 16-й Открытый Российский Фестиваль анимационного кино в Суздале: Диплом жюри «За точность решения фильма» — «Проделки лиса», реж. Сергей Гордеев.
 2011 — XX Международный кинофорум «Золотой витязь» в Курске: Специальный диплом «За сохранение традиций и вклад в анимационное искусство» — студии «Пилот» имени А. Татарского за цикл «Гора самоцветов»: «Зубы, хвост и уши» реж. Сергей Меринов, «Проделки лиса» реж. Сергей Гордеев, «Пумасипа» реж. Андрей Кузнецов, «Собачий барин» реж. Валентин Телегин.
 2011 — Большой Фестиваль Мультфильмов: «Детская программа» 2-е место — «Проделки лиса», реж. Сергей Гордеев.

Примечания

Ссылки 
 

Короткометражные мультфильмы России 2010-х годов
Рисованные мультфильмы России 2010 года
Мультфильмы «Гора самоцветов»
Мультфильмы Сергея Гордеева
Мультфильмы о лисах